Динмухамбет Салмухамбетович Сулейменов (; род. 25 августа 1981, Кентау, Чимкентская область, Казахская ССР) — казахстанский мини-футболист, защитник клуба «Жетысу» и сборной Казахстана по мини-футболу. Заслуженный мастер спорта Казахстана (2013) . С 2021 года является главным тренером мини-футбольной команды "Каспий". В 2022 году во время проведения супер кубка Казахстана в городе Актау завершил свою карьеру в сборной.

Биография 
Играл в мини-футбол в нескольких клубах Западного Казахстана. Наиболее успешной была карьера в «Актау» и «Актюбрентгене», откуда он был приглашён в сборную Казахстана. Игра в сборной обратила внимание специалистов алматинского «Кайрата» и в 2009 году Динмухамбет получил приглашение в «Кайрат». В этом клубе он добился всех своих регалий .

В настоящее время является капитаном «Кайрата» и сборной Казахстана . В 2022 году завершил карьеру игрока и перешел полностью на тренерскую деятельность. В настоящее время является главным тренером команды "Каспий" (2022).

Достижения

Командные  
   Чемпион Казахстана (9) — 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/14, 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 . 
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана (3) — 2000/01, 2007/08, 2008/09
  Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (3) — 1999/2000, 2003/2004, 2004/2005
  '''Обладатель  Кубок УЕФА (2) — 2012/2013, 2014/15 .
 Обладатель Кубка Казахстана (4) — 2009/2010, 2012, 2013, 2014
 Финалист Кубка Казахстана (2) — 2010/2011, 2011/2012
 Обладатель Суперкубка Казахстана (3) — 2007, 2012, 2014
 Обладатель Суперкубка мира (1) — 2014
  Бронзовый призёр чемпионата Европы по мини-футболу 2016

Личные 
 Лучший игрок сезона (3) — 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013 .

Личная жизнь 
Два высших образования:
 Казахская академия транспорта и коммуникаций (специальность — инспектор таможенной службы)
 Карагандинский государственный университет (специальность — финансы и кредит).

Примечания 

Игроки в мини-футбол Казахстана
Игроки МФК «Актюбрентген»
Игроки МФК «Кайрат»
Выпускники Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева
Выпускники Карагандинского государственного университета
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан